54-й чемпионат России по шахматам проходил с 29 апреля по 9 мая 2001 года в Элисте.

17 первых мест из 60 участников получили право играть в чемпионате Европы, который будет отборочным к первенству мира.
При равенстве очков места определялись по коэффициенту Бухгольца.

Турнирная таблица

Ссылки 
54th Russian Chess Championships
54-й чемпионат России.

Чемпионаты России по шахматам
2001 год в шахматах
Чемпионаты России в 2001 году
Апрель 2001 года
Май 2001 года
2001 год в Калмыкии
Спортивные соревнования в Элисте